Фокинский район — многозначное понятие. Возможные значения:

 Фокинский район — район города Брянска.
 Фокинский район — район в 1924—1962 годах в Пермской области РСФСР, на территории Чайковского городского округа Пермского края.